Ма́слово — название населённых пунктов:

Россия 
Владимирская область
 Маслово — деревня в Судогодском районе.

Волгоградская область
 Маслово — посёлок в Среднеахтубинском районе.

Вологодская область
 Маслово — деревня в Белозерском районе.
 Маслово — деревня в Кичменгско-Городецком районе, Верхнеентальское сельское поселение.
 Маслово — деревня в Кичменгско-Городецком районе, Шонгское сельское поселение.
 Маслово — деревня в Усть-Кубинском районе.
 Маслово — деревня в Череповецком районе.

Ивановская область
 Маслово — село в Лежневском районе.
 Маслово — деревня в Пучежском районе.

Калужская область
 Маслово — деревня в Думиничском районе.
 Маслово — деревня в Козельском районе.
 Маслово — упразднённая деревня, вошедшая в черту города Кондрово

Костромская область
 Маслово — деревня в Буйском районе.
 Маслово — деревня в Парфеньевском районе.

Курганская область
 Маслово — село в Куртамышском районе.
 Маслово — деревня в Мишкинском районе.

Ленинградская область
 Маслово — деревня в Всеволожском районе.
 Маслово — посёлок в Выборгском районе.

Липецкая область
 Маслово — деревня в Становлянском районе.

Московская область
 Маслово — посёлок в Каширском районе.
 Маслово — деревня в Каширском районе.
 Маслово — деревня в Одинцовском районе.
 Маслово — деревня в Солнечногорском районе.

Новосибирская область
 Маслово — посёлок в Коченевском районе.

Орловская область
 Маслово — деревня в составе Образцовского сельского поселения Орловского района.
 Маслово — деревня в Новосильском районе.
 Маслово — село в Орловском районе.
 Маслово — деревня в Сосковском районе.

Псковская область
 Маслово — деревня в Опочецком районе, Варыгинская волость.
 Маслово — деревня в Опочецком районе, Звонская волость.
 Маслово — деревня в Островском районе.
 Маслово — деревня в Палкинском районе
 Маслово — деревня в Псковском районе
 Маслово — деревня в Пустошкинском районе, Алольская волость.
 Маслово — деревня в Пустошкинском районе, Гультяевская волость.

Свердловская область
 Маслово — посёлок в Ивдельском городском округе.

Смоленская область
 Маслово — деревня в Монастырщинском районе.

Тверская область
 Маслово — деревня в Калининском районе.
 Маслово — деревня в Кашинском районе.
 Маслово — деревня в Лесном районе.
 Маслово — деревня в Осташковском районе.
 Маслово — деревня в Ржевском районе.
 Маслово — деревня в Сандовском районе.
 Маслово — деревня в Старицком районе, входит в Красновское сельское поселение, ранее входила в Красновский сельский округ.
 Маслово — деревня в Старицком районе, входит в Красновское сельское поселение, ранее входила в Максимовский сельский округ.
 Маслово — деревня в Торжокском районе.
 Маслово — деревня в Торопецком районе, Плоскошское сельское поселение.
 Маслово — деревня в Торопецком районе, Речанское сельское поселение.
 Маслово — деревня в Удомельском районе.

Тульская область
 Маслово — деревня в Белевском районе.
 Маслово — деревня в Ефремовском районе.
 Маслово — село в Куркинском районе.
 Маслово — село в Ленинском районе.

Челябинская область
 Маслово — село в Уйском районе.

Ярославская область
 Маслово — деревня в Любимском районе.
 Маслово — деревня в Некоузском районе.
 Маслово — село в Некоузском районе.
 Маслово — станция в Некоузском районе.
 Маслово — деревня в Пошехонском районе, Владыченский сельский округ.
 Маслово — деревня в Пошехонском районе, Колодинский сельский округ.
 Маслово — деревня в Пошехонском районе, Ленинский сельский округ.

Крым 
спорная между Россией и Украиной территория, де-факто в составе России
 Маслово — село в Джанкойском районе.

См. также 
 Маслова
 Маслово-Волосевич
 Маслово-Никольское
 Маслово-Трухачево